1953 Голяма награда на Белгия е 4-то за Голямата награда на Белгия и четвърти кръг от сезон 1953 във Формула 1, провежда се на 21 юни 1953 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 

Голяма награда на Белгия